Zoologia
 kameleon – zwierzę (gad)

 Astronomia
 Kameleon – gwiazdozbiór

 Literatura
 Kameleon – powieść Rafała Kosika, laureatka Nagrody im. Janusza A. Zajdla 
 Kameleon – opowiadanie Antona Czechowa
 Kameleon – seria wydawnicza oficyny Zysk i S-ka

 Kinematografia
 Kameleon – amerykański serial telewizyjny stacji NBC z lat 1996–2000
 Kameleon – polski film z 2001 w reżyserii Janusza Kijowskiego
 Kameleon – polski serial telewizyjny TVP z roku 2001
 Kameleon – amerykański film z 1995 w reżyserii Michaela Pavone'a

 Muzyka
 Kameleon – polski zespół muzyczny, którym kieruje Hadrian Filip Tabęcki
 Kameleon – album polskiego duetu raperskiego OlsenFu

 Gry
 Kameleon – gra komputerowa czeskiego studia Silver Wish Games (obecnie 2K Czech)

 Inne
 Kameleon – zabytkowy dom towarowy we Wrocławiu